Gómara — município da Espanha na província de Sória
Francisco López de Gómara (1511-1566) — eclesiástico e historiador espanhol que destacou como cronista da conquista espanhola do México
Gomaras — confederação tribal berbere do norte de Marrocos
Língua gomara — dos Gomaras
Crassula — ou Gomara; género botânico